Царик — фамилия:

 Царик, Александр Николаевич (род. 1957) — главный редактор «Липецкой газеты».
 Царик, Григорий Яковлевич (1909—1974) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Царикаевы